Zhijiang (枝江) est une ville de la province du Hubei en Chine ;
 Le xian autonome dong de Zhijiang (芷江) est une subdivision administrative de la province du Hunan en Chine.